Die Liste beinhaltet den Bestand an Personenkraftwagen in Deutschland jährlich zum 1. Januar seit 2003 nach Segmenten und Modellreihen. Berücksichtigt sind nur Pkw mit Erstzulassung ab 1990. Die Statistiken werden vom Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht.

Methodik

Bestand 
Der Bestand ist laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Summe aller im ZFZR gespeicherten Kfz und Kfz-Anhänger (ausschließlich der außer Betrieb gesetzten Fahrzeuge) zum angegebenen Zählzeitpunkt. In die statistische Auswertung einbezogen sind Fahrzeuge der Bundespolizei und des Technischen Hilfswerkes (THW). Dagegen sind nicht einbezogen die Fahrzeuge der Bundeswehr sowie Fahrzeuge mit rotem bzw. Kurzzeitkennzeichen und mit Ausfuhrkennzeichen. Die Zählungen des Fahrzeugbestandes werden jeweils mit dem Stichtag des 1. Januars eines Jahres durchgeführt.

Bis zum 1. Januar 2007 beinhaltete der Bestand neben den angemeldeten Fahrzeugen auch „vorübergehende Stilllegungen“. Diese blieben 18 Monate im Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR) gespeichert. Mit Inkrafttreten der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) am 1. März 2007 wurde die statistische Erfassungsmethode geändert. Sämtliche Arten von Abmeldungen, auch die „vorübergehenden Stilllegungen“, gelten seitdem als „Außerbetriebsetzungen“. In der Konsequenz enthält der Fahrzeugbestand seit dem 1. Januar 2008 lediglich den „fließenden Verkehr“ einschließlich der Saisonkennzeichen.

Personenkraftwagen, Segmente und Modellreihen 
Das KBA weist den Bestand an Personenkraftwagen (Pkw) seit 2003 gegliedert nach Segmenten und Modellreihen aus. Die Zuordnung von Pkw zu Modellreihen erfolgt anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN). Wird für verschiedene Modellreihen eine gemeinsame Bodengruppe mit dem gleichen FIN-Fragment verwendet, ist die Trennung der Modellreihen problematisch. Deshalb wurden unter anderem VW Golf/Bora/Jetta, Seat Altea/Toledo/Leon und Porsche Boxster/Cayman zusammenhängend ausgewiesen.

Die Eingruppierung der Modellreihen in Segmente nimmt das KBA in Zusammenarbeit mit dem Verband der Automobilindustrie (VDA) und dem Verband der Importeure von Kraftfahrzeugen (VDIK) vor. Sie erfolgt anhand optischer, technischer und marktorientierter Merkmale. Das Gerüst der Segmente sowie die Eingruppierung der Modellreihen werden laufend aktualisiert. Das Gerüst der Segmente bestand 2003 aus Mini, Kleinwagen, Untere Mittelklasse, Mittelklasse, Obere Mittelklasse, Oberklasse, Geländewagen, Cabriolets (incl. Roadster), VANs, Utilities und Sonstige. Dabei erfasst Sonstige neben sämtlichen Pkw mit Erstzulassung vor 1990 auch Pkw, die aufgrund fehlender Merkmale (z. B. FIN-Fragment) keinem Segment zugeordnet werden können, sowie Eigenbauten, Exoten usw. In den folgenden Jahren kam es zu folgenden Umstrukturierungen oder nennenswerten Umbenennungen im Gerüst der Segmente:
 Das Segment Wohnmobile wurde 2006 eingeführt.
 Das Segment Untere Mittelklasse trägt seit 2006 die Bezeichnung Kompaktklasse.
 Das Segment Cabriolets (incl. Roadster), das unter anderem offene Varianten der Modellreihen aus den übrigen Segmenten enthielt, bestand bis 2006. Seit 2007 sind offene Pkw in die übrigen Segmente eingeordnet und werden gegebenenfalls mit den entsprechenden geschlossenen Varianten zusammengefasst.
 Das Segment Sportwagen wurde 2007 eingeführt. Die zugeordneten Modellreihen waren zuvor in die übrigen Segmente eingruppiert.
 Das Segment Vans wurde 2007 in die Teilsegmente Mini-Vans und Großraum-Vans aufgesplittet.
 Vom Segment Geländewagen wurde 2013 das Segment SUVs abgespaltet. Zu den Geländewagen zählen seitdem alle Pkw-Modelle, sobald sie als M1G-Fahrzeug gemäß Richtlinie 2007/46/EG typgenehmigt wurden. Ohne eine entsprechende Typgenehmigung werden Pkw-Modelle mit „Offroad-Charakter“ im Segment SUVs ausgewiesen.

Durch die EU-weite Harmonisierung der Fahrzeugpapiere werden Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung (Wohnmobile, Krankenwagen und andere) seit dem 1. Januar 2006 den Pkw zugeordnet.

Ausgewiesene Modellreihen 
Ausgewiesen werden Modellreihen mit mindestens 1.000 gemeldeten Fahrzeugen, die ab dem Jahr 1990 neu zugelassen wurden und über eine auswertbare FIN verfügen. Modellreihen mit weniger als 1.000 gemeldeten Fahrzeugen werden seit 2006 innerhalb ihres Segments unter Sonstige gefasst. Davon ausgenommen sind Modellreihen, die nach der gleichen statistischen Erfassungsmethode, Zusammensetzung der Modellreihen und Segmentzuordnung im Vorjahr noch mindestens 1.000 gemeldete Fahrzeuge aufgewiesen haben; diese werden zum Vergleich mit dem Vorjahreswert dennoch ausgewiesen (ausgenommen 2014).

In Einzelfällen wurden bis 2005 auch Modellreihen mit weniger als 1.000 gemeldeten Fahrzeugen ausgewiesen, sofern ihre geschlossenen Varianten und Cabriolet-Varianten in der Addition mindestens 1.000 gemeldete Fahrzeuge aufwiesen oder im Vorjahr aufgewiesen hatten. Bis 2004 bzw. 2005 wurden Cabriolet-Varianten, die nicht mindestens die erforderlichen 1.000 gemeldeten Fahrzeuge aufwiesen, um im Segment Cabriolets ausgewiesen zu werden, gegebenenfalls ihren geschlossenen Varianten in anderen Segmenten zugerechnet. 2005 bzw. 2006 wurden die betreffenden Cabriolet-Varianten dem Segment Cabriolets zugerechnet. Dort wurden sie 2006 unter Sonstige gefasst, sofern sie weiterhin nicht mindestens 1.000 gemeldete Fahrzeuge aufwiesen.

Hinweise zur Liste 
In der folgenden Liste sind für jeden Stichtag die Bestandszahlen nach der statistische Erfassungsmethode, Zusammensetzung der Modellreihen und Segmentzuordnung dargestellt, die zum jeweiligen Stichtag gültig war. Daher sind Vergleiche der Bestandszahlen verschiedener Stichtage teilweise nur bedingt möglich.

Auf Änderungen bei der Eingruppierung von Modellreihen in Segmente, welche sich nicht aus den erläuterten methodischen Änderungen ergeben, wird in der folgenden Liste in den Abschnitten zu den jeweiligen Segmenten hingewiesen.

Überblick

Anzahl 2003 bis 2012 

Seit 2008 ohne „vorübergehende Stilllegungen“

Anzahl seit 2013

Anteil in Prozent

Segmente

Minis

Kleinwagen

Kompaktklasse

Mittelklasse

Obere Mittelklasse

Oberklasse

SUVs

Geländewagen

Cabriolets (incl. Roadster)

Sportwagen

Vans

Mini-Vans

Großraum-Vans

Utilities

Wohnmobile

Siehe auch 
Liste der Neuzulassungen von Personenkraftwagen in Deutschland nach Segmenten und Modellreihen
Wirtschaftszahlen zum Automobil/Deutschland

Weblinks

Einzelnachweise 

Bestand, Personenkraftwagen, Segmente
Bestand, Personenkraftwagen, Segmente